Батопилас:

 Батопилас — муниципалитет в Мексике, входит в штат Чиуауа.
 Батопилас — муниципалитет в Мексике, входит в штат Чиуауа.